Чирки — слово, главным образом известное как топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Чирки — деревня в Богородском районе Кировской области.
 Чирки — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Чирки — деревня в Пижанском районе Кировской области.
Чирки — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Чирки — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Чирки — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Чирки — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Чирки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Чирки — деревня в Таборинском муниципальном районе Свердловской области.
 Чирки — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Чирки — посёлок в Хабаровском районе Хабаровского края.

Станции 
 Чирки — станция Дальневосточной железной дороги.

Водные объекты 
 Чирки — река в Хабаровском крае России, правый приток Уссури.

Другое 
 Чирки (чарык) — вид обуви.

См. также 
 Чирок